Pablo Montesinos puede referirse a:

 Pablo Montesino y Cáceres (1781 - 1849), pedagogo español.
 Pablo Montesino y Fernández-Espartero (fallecido en 1936), noble y publicista antisemita español.
 Pablo Montesinos Aguayo (nacido en 1985), periodista y político español.